Такмичење у пливању у дисциплини 50 метара слободним стилом за жене на Светском првенству у пливању 2019. одржано је 27. јула (квалификације и полуфинале) и 27. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Универзитетског спортског центра Намбу у јужнокорејском граду Квангџуу.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 106 такмичарки из 100 земаља. Титулу светске првакиње из 2017. бранила је Швеђанка Сара Шестрем која је у финалну поражена од Американке Симон Мануел, која је освојила златну медаљу. Шетсремовој је припало сребро, док је бронзану медаљу освојила Кејт Кемпбел из Аустралије.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 50 метара слободним стилом за жене било је пријављено 106 такмичарки из 100 земаља, а свака од земаља имала је право на максимално две представнице у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 27. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:00 по локалном времену, пливало се у 11 квалификационих група, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација. Пет такмичарки се није појавило на старту својих квалификационих група, док је једна пливачица дисквалификована.

Полуфинала 
Полуфиналне трке су пливане 27. јула у вечерњем делу програма, са почетком од 20:17 сати по локалном времену.

Прво полуфинале 

Друго полуфинале 

Распливавање за финале
Две такмичарке које су имале идентично гранично време које је водило у финале, распливавале су за последње место које је водило у финале. Баражна трка је пливана као последња у вечерњем делу програма 27. јула са почетком од 22:33 сати.

Распливавње за финале

Финале 
Финална трка је пливана 28. јула са почетком од 20:47 часова по локалном времену.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

слободно